Меркадаль () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Балеарские острова. Занимает площадь 136,93 км². Население — 5398 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 21 км.

Покровителем города считается Сант Марти.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de El Mercadal
 Instituto Balear de Estadística. Fichas municipales
 Visita virtual a Es Mercadal a través de fotos panoramicas 360 grados
 Agenda Local 21
 Información turística y cultural

Муниципалитеты Балеарских островов